Waldemar Chmielewski (1929–2004) – polski archeolog
 Waldemar Marek Chmielewski (ur. 1955) – polski oficer Służby Bezpieczeństwa